Allocareproctus är ett släkte av fiskar. Allocareproctus ingår i familjen Liparidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Allocareproctus